Crown Hills  steht für:

 Crown Hills (Antarktika), Hügelgruppe im Viktorialand
 Crown Hills (Leicester), Stadtteil von Leicester, England